Nicola Bellomo ist der Name folgender Personen:

* Nicola Bellomo (General) (1881–1945), italienischer General
 Nicola Bellomo (Mathematiker), italienischer Mathematiker, befasst mit Modellierung komplexer Systeme
 Nicola Bellomo (Fußballspieler) (* 1991), italienischer Fußballspieler